Palazzo Vescovile (dt.: „Bischofspalast“) bezeichnet folgende Gebäude in Italien:
 Palazzo Prelatizio (Acquaviva delle Fonti), auch Palazzo Vescovile, in Acquaviva delle Fonti
 Palazzo Vescovile (Avezzano) in Avezzano
 Palazzo Vescovile (Brescia) in Brescia
 Palazzo Vescovile (Brixen) in Brixen
 Palazzo Vescovile (Brugnato) in Brugnato
 Palazzo dei Vescovi (Cadilana) in Cadilana
 Palazzo Vescovile (Cefalù) in Cefalù
 Palazzo Vescovile (Cerreto Sannita) in Cerreto Sannita
 Palazzo Vescovile (Colle di Val d'Elsa) in Colle di Val d’Elsa
 Palazzo Vescovile (Crema) in Crema
 Palazzo Vescovile (Fiesole) in Fiesole
 Palazzo Vescovile (Ferentino) in Ferentino 
 Palazzo dei Vescovi fiorentini in Florenz
 Palazzo dei Vescovi a San Miniato al Monte in Florenz - San Miniato al Monte
 Palazzo Vescovile (Grosseto) in Grosseto
 Palazzo Vescovile (Imola) in Imola
 Palazzo Vescovile (Istia d'Ombrone) in Istia d’Ombrone
 Palazzo del Vescovado (Ivrea) in Ivrea
 Palazzo Vescovile (Lodi) in Lodi (Lombardei)
 Palazzo Bianchi, auch Palazzo Vescovile, in Mantua
 Palazzo Vescovile (Massa Marittima) in Massa Marittima
 Palazzo del Vescovado (Melfi) in Melfi
 Palazzo Vescovile (Nocera Inferiore) in Nocera Inferiore
 Palazzo Vescovile (Oppido Mamertina) in Oppido Mamertina
 Palazzo Vescovile (Parma) in Parma
 Palazzo Vescovile (Pavia) in Pavia
 Palazzo Vescovile (Pienza) in Pienza
 Palazzo Vescovile Nuovo in Pistoia
 Palazzo dei Vescovi (Pistoia) in Pistoia
 Palazzo Vescovile (Potenza) in Potenza
 Palazzo Vescovile (Prato) in Prato
 Palazzo Vescovile (Rieti) in Rieti
 Palazzo Vescovile (San Miniato) in San Miniato
 Palazzo del Vescovo dei Mezzani in Sorbolo Mezzani
 Palazzo Vescovile (Sovana) in Sovana
 Palazzo del Vescovado (Verona) in Verona
 Palazzo Vescovile (Vigevano) in Vigevano

Siehe auch:
 Bischofspalast
 Bischöfliches Palais